Hipódromo

Bairros 
 Hipódromo (Assunção)
 Hipódromo (Mooca)
 Hipódromo (Recife)

Desambiguação